Kasnatschejew (, wiss. Transkription: Kaznačeev) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Kasnatschejew (1788–1880), russischer Gouverneur
 Wlail Petrowitsch Kasnatschejew (1924–2014), sowjetischer Mediziner